João de Morais ist der Name folgender Personen:

* João Baptista Mascarenhas de Morais (1883–1968), brasilianischer Armeeoffizier
 João Hipólito de Morais (1924–2004), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Lorena

Siehe auch:

 João Morais (1935–2010), portugiesischer Fußballspieler und -trainer